Auckland – miasto w Nowej Zelandii
 Auckland – jeden z 16 regionów Nowej Zelandii
 Bishop Auckland – miasto w Anglii, w hrabstwie Durham
 St Helen Auckland – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham
 West Auckland – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham
 Wyspy Auckland – archipelag, położony 465 km na południe od Nowej Zelandii